Вечер в Византии — может означать:

 Вечер в Византии —  роман-бестселлер 1973 года американского писателя Ирвина Шоу.
 Вечер в Византии (фильм) — одноимённый двухсерийный фильм-драма.